Nowopawliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:
 Nowopawliwka (Isjum, Barwinkowe), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, Stadtgemeinde Barwinkowe
 Nowopawliwka (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Nowopawliwka (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Nowopawliwka (Krasnohrad), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad
 Nowopawliwka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Nowopawliwka (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Nowopawliwka (Meschowa), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa
 Nowopawliwka (Tomakiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka
 Nowopawliwka (Kramatorsk, Druschkiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Druschkiwka
 Nowopawliwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Nowopawliwka (Kramatorsk, Nowodonezke), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Nowodonezke
 Nowopawliwka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Nowopawliwka (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Nowopawliwka (Nowoukrajinka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka
 Nowopawliwka (Bachtschyssaraj), Dorf in der AR Krim, Rajon Bachtschyssaraj
 Nowopawliwka (Dschankoj), Dorf in der AR Krim, Rajon Dschankoj
 Nowopawliwka (Krasnoperekopsk), Dorf in der AR Krim, Rajon Krasnoperekopsk
 Nowopawliwka (Lutuhyne), Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne
 Nowopawliwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Nowopawliwka (Wesselynowe), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe
 Nowopawliwka (Wradijiwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka
 Nowopawliwka (Nowa Odessa), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa
 Nowopawliwka (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk
 Nowopawliwka (Frunsiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka
 Nowopawliwka (Schyrjajewe), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe
 Nowopawliwka (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka
 Nowopawliwka (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Nowopawliwka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk